Parke ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Parke (1777–1835), US-amerikanischer Politiker
 Evan Parke (* 1968), jamaikanischer Schauspieler
 James Parke (1881–1946), irischer Tennisspieler
 Jeff Parke (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler

 Richard Parke (1893–1950), US-amerikanischer Bobfahrer
 Ronan Parke (* 1998), britischer Sänger
 Simon Parke (* 1972), englischer Squashspieler
 Trent Parke (* 1971), australischer Fotograf

Siehe auch:
 Park (Begriffsklärung)
 Parkes